21-й чемпионат Узбекистана по футболу 2012 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 этапа (с участием 24 клубов) с 3 апреля по 30 октября 2012 года.

На Предварительном этапе клубы были разделены на 2 группы по территориальному принципу — «Восток» и «Запад». По 8 лучших команд из каждой группы вышли в Финальный этап и разыграли 2 путёвки в Высшую лигу. Результаты матчей клубов на Предварительном этапе учитывались в Финальном этапе.

Участники 

 ФК «Термез» сменил название на «Сурхан»-2011 (Термез).
 «Еркурган» (Касан) сменил название на «Ёшлик» (Касан).

Предварительный этап

Группа «Восток»

Итоговая таблица

Группа «Запад»

Итоговая таблица 

 «Ёшлик» (Касан) отказался от участия в Финальном этапе, его заменил «Регистан» (Самарканд).

Финальный этап

Итоговая таблица 

 «Южанин» (Навои) сменил название на «Зарафшан» (Навои).

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2012
 Вторая лига Узбекистана 2012
 Кубок Узбекистана 2012

Ссылки 
 Uzbekistan 2012 
 Summary 1st Division Uzbekistan 

2012
Спорт в Узбекистане в 2012 году